Амапала () — муниципалитет в составе департамента Валье. Находится на юго-западе Гондураса. Порт.

Расположен на северном берегу Исла-де-Тигре (остров Эль-Тигре) в заливе Фонсека в восточной части Тихого океана. Это главный тихоокеанский порт Гондураса, обслуживающий как прибрежную, так и внешнюю торговлю. Находится в активной сейсмической зоне, на побережье острова часто происходят землетрясения.

Находится на высоте 85 м. Поверхность — 80,70 км².

Население на 2020 г. составляло 2427 жителей. Плотность - 164,8 чел./ км²

Был основан в 1869 году. В 1876 году Амапала была столицей Гондураса. В 1895 году — столицей Великой Республики Центральной Америки.

Название происходит от слов «ама» (кукуруза) и «палха» (холм) местного диалекта, что означает «Кукурузный холм».

Название острова, на котором расположен город Амапала, связано с тем, что в XVI веке на острове действовала группа пиратов под командованием  Фрэнсиса Дрейка, который и его люди считались местными жителями дикими и кровожадными зверьми, поэтому они назвали остров «Серро-дель-Тигре».

Прибрежные болота изобилуют дикими утками, а в тихоокеанских водах залива ведется глубоководная рыбалка.

Уроженцем Амапала был Рафаэль Лопес Гутьеррес, президент Гондураса (1920-1924).

Примечания

Ссылки 
Amapala. Honduras

Населённые пункты Гондураса